Пешелань — топоним в России:

 Пешелань — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Пешелань — посёлок в Арзамасском районе Нижегородской области. 
 Пешелань — станция Горьковской железной дороги.